Bolay ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Bolay (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und seit 2005 Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Ostfildern
 Hans Volker Bolay (* 1951), deutscher Musiktherapeut
 Karl Heinz Bolay (1914–1993), deutscher Autor
 Luca Bolay (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Sylvain Bolay (* 1963), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bohley